Tuckahoe kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tuckahoe (New Jersey)
Tuckahoe (New York)
Tuckahoe (Virginia)